Wyeth (azienda), azienda farmaceutica
 5090 Wyeth, asteroide della fascia principale
 Andrew Wyeth, artista visuale statunitense